Magyarország
 Igrici, település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Mezőcsáti járásban
 Zalaigrice, település Zala megyében, a Zalaegerszegi járásban
 Románia
 Kisigrice, , település Kolozs megyében